Der SV Concordia Staßfurt ist ein Sportverein aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Der Verein wurde 1990 als Polizeisportgemeinschaft Concordia Staßfurt von 1990 gegründet, die Umbenennung erfolgte 1991.

Handball 
Überregional bekannt wurde der Verein durch seine Handballabteilung, deren erste Männermannschaft mehrere Jahre in der Handball-Regionalliga spielte. In den Spielzeiten 1996/97, 1997/98 und 2007/08 nahm das Team an der Hauptrunde des DHB-Pokals teil, schied aber jeweils in der ersten Runde aus. Nachdem der Verein 2009 Insolvenz anmeldete, wurde durch die Handballabteilung ein neuer Verein, der HV Rot-Weiss Staßfurt, gegründet, der seit der Saison 2009/10 in der Handball-Oberliga antritt.

Bekannte ehemalige Spieler 
 Eric Hoffmann
 Mario Huhnstock
 Anton Lakisa

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Website des SV Concordia Staßfurt

Einzelnachweise 

Organisation (Staßfurt)
Sportverein (Salzlandkreis)
Handballverein aus Sachsen-Anhalt
Polizeisportverein (Deutschland)
Gegründet 1990